Фінал Кубка Італії з футболу 2016 — фінальний матч розіграшу Кубку Італії сезону 2015—2016, в якому зустрілися «Мілан» і «Ювентус». Матч відбувся 21 травня 2016 року на «Олімпійському стадіоні» в Римі.

Команди вже тричі зустрічалися у фіналі цього турніру і в них двічі перемагав «Ювентус» — в 1942 і 1990. «Мілан» здобув свою єдину перемогу в фіналі над «Ювентусом» в 1973 році.

Шлях до фіналу

Матч

Деталі

Посилання 
 Фінал  

2016 у футболі
Кубок Італії
Кубок Італії
Травень 2016
2016 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу